Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1960/61 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
In der Meisterschaftssaison 1960/61 konnte die Wiener Austria pünktlich zum 50-jährigen Vereinsjubiläum ihren sechsten Titel als österreichischer Fußballmeister gewinnen. Lange Zeit hatte der Klub einen komfortablen Vorsprung inne. Bereits in der 22. Runde standen die Veilchen nach einem 5:1 über Wiener Neustadt als neuer Meister fest, in den letzten bedeutungslosen Runden setzte es allerdings noch ein überraschende Niederlagen gegen Absteiger Wacker und ein 1:5 gegen den LASK. Als Meister startete die Austria damit erstmals im Europacup der Landesmeister 1962, Cupsieger Rapid durfte am Europacup der Cupsieger 1962 teilnehmen. Beide Teams kamen ins Achtelfinale, wo sich Benfica für die Austria und Fiorentina für Rapid allerdings als zu schwere Aufgabe herausstellte.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: SK Admira Wien
 Regionalliga Mitte: Kapfenberger SV
 Regionalliga West: Salzburger AK 1914

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Herbert Gartner, Paul Schweda – Horst Hirnschrodt, Oskar Fischer, Karl Stotz, Franz Swoboda, Werner Huschek, Peter Vargo – Erich Medveth, Horst Paproth – Johann Löser, Heinrich Dolezal, Johann Riegler, Horst Nemec, Ernst Fiala, Walter Schleger, Norbert Krasa, Theodor Baumgärtner, Karl Kral, Gerhard Kumhofer – Trainer: Karl Schlechta

Zweite Leistungsstufe – Regionalliga

Regionalliga Ost 
In der Regionalliga Ost gewann der SK Admira Wien den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: ASV Neufeld
 Landesliga Niederösterreich: ASK Gloggnitz
 Wiener Liga: ASV Wienerberg

Regionalliga Mitte 
In der Regionalliga Mitte wurde der Kapfenberger SV Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: WSG Ferndorf
 Landesliga Oberösterreich: SK VÖEST Linz
 Landesliga Steiermark: Grazer SC

Regionalliga West 
Die Landesliga Salzburg und die Arlbergliga wurde diese Saison, 1960/61, zu der Regionalliga West zusammengeführt. Es feierte der Salzburger AK 1914 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: Innsbrucker AC
 Landesliga Salzburg: 1. Halleiner SK
 Landesliga Vorarlberg: FC Blau-Weiß Feldkirch

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Kärnten 
In Kärnten erspielte der WSG Ferndorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Unterliga Kärnten: SC Amateure St. Veit

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich wurde der SV Gloggnitz Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ESV Vorwärts Krems
 SC Felixdorf

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich konnte der SK VÖEST Linz den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger bzw. Umsteiger
 SV Tabakfabrik Linz
 SC St. Valentin

Landesliga Salzburg 
In Salzburg fixierte der 1. Halleiner SK den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ATSV Trimmelkam
 SV Seekirchen
 SC Mittersill

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark sicherte sich der Grazer SC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Lapp-Finze
 ESV Knittelfeld

Landesliga Tirol 
In Tirol errang der Innsbrucker AC den Meistertitel. Leider liegen keine genauen Informationen über Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tor oder Punkte, sondern nur der Tabellenstand dieser Saison vor.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Haiming
 FC Vomp

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der FC Blau-Weiß Feldkirch Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Dornbirner SV
 TSV Altenstadt

Wiener Liga 
In Wiener Liga konnte der ASV Wienerberg sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Sportfreunde Lamprecht
 SV Wienerfeld

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1960/61 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1960/61 bei austriasoccer.at
 Austria 1960/61 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1960/61
1960/61